Elon est un nom propre utilisé comme prénom ou patronyme, il désigne notamment :

Prénom

Personnalités 
 Élon le Hittite, dont la fille Ada appelée aussi Basemath est l'une des femmes d'Ésaü
 Elon, un juge d'Israël 
 Elôn, un fils de Zabulon
 Binyamin Elon (1954-2017), un parlementaire israélien
 Menachem Elon (1923-2013), un juriste et écrivain israélien
 Elon Musk, un entrepreneur, chef d'entreprise et ingénieur sud-africain naturalisé canadien et américain

Toponymes

Elon, un village de la commune d'Akom II 
 Elon, un village de la commune de Batchenga 
 Elon, un village de la commune de Monatélé 
 Elon, un village de la commune de Mvengue
 Adzap Elon, un village du Cameroun dans la commune de Dzeng.

Elon, une ville de l'État de Caroline du Nord.
 Elon, une communauté non constituée en municipalité, du comté d'Allamakee en Iowa.

Autres 
 Plan de paix Elon, une proposition apportée au conflit israélo-palestinien formulée par le rabbin Binyamin Elon.

Notes et références 

Homonymie de toponyme